Хорватия на детском конкурсе песни Евровидение участвовала 5 раз (с 2003 по 2006, 2014). Пропустила участие в конкурсе с 2007 и 2013. Лучший результат в 2003 показал Дино Елушич с песней «Ti Si Moja Prva Ljubav», заняв 1 место и набрав 134 балла. В 2014 году Хорватия вернулась на конкурс, где её представительница Josie с песней «Game Over» заняла последнее, 16 место. С 2015 года Хорватия покинула конкурс снова.

Участники 
  Победитель
  Второе место
  Третье место
  Четвертое место
  Пятое место
  Последнее место
  Не участвовала или была дисквалифицирована
  Несостоявшееся участие

Отказ от проведения шоу

Заявка на проведение шоу

Ссылки 
 Информация о конкурсе ESCKAZ.com

Музыка Хорватии